Leptotes désigne deux genres d'organismes :
 un genre de lépidoptères, Leptotes Scudder, 1876
 un genre d'orchidées, Leptotes Lindl.

Homonymie de genre en biologie